Sinéresis (del latín synaerĕsis, y este del griego συναίρεσις, de συναιρεῖν: «tomar con») puede referirse a:

 En lingüística, y métrica, la sinéresis es un recurso formal que consiste en integrar en una misma sílaba las vocales de un hiato. Expresado de otro modo: la sinéresis métrica consiste en unión de dos vocales en una palabra para que se cuente como una. En «poeta», por ejemplo:
Separación ordinaria: po-e-ta (tres sílabas).
Con sinéresis: poe-ta (dos sílabas).
Es una de las «licencias poéticas», para ajustarse a la cantidad de sílabas requeridas por el verso.

 En química, la sinéresis es la separación de las fases que componen una suspensión o mezcla.